Шассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Шассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер